Radgoszcz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Dąbrowski, of
Radgoszcz (Klein-Polen), een dorp in deze Poolse landgemeente.